

Patronyme 

Famille Portman, dynastie immobilière londonienne

  (1905-1992), ingénieur du son américain, père de Richard Portman
 Daniel Portman (né en 1992), acteur écossais
 Edward Portman,  vicomte Portman (1898-1942), militaire et noble britannique
 Eric Portman (1901-1969), acteur britannique
 John Portman Jr. (1924–2017), architecte et un promoteur immobilier américain
 Natalie Portman (née en 1981), actrice israélo-américaine
 Rachel Portman (née en 1960), compositrice britannique
 Richard Portman (1934-2017), ingénieur du son américain
 Rob Portman (né en 1955), homme politique américain

Sport 
 Portman Road, stade de football du club anglais d'Ipswich Town FC

Voir aussi 
 
Patronyme anglais